Wodociagi na Mokrym w Toruniu – dawny zespół budynków i urządzeń wodociągów i gazowni w Toruniu.

Lokalizacja 
Zespół budynków znajduje się w prawobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Pod Dębową Górą 35/39, w sąsiedztwie Kujawsko-Pomorskiego Urząd Celno-Skarbowego.

Historia 
Zespół budynków wodociągów i gazowni wraz z wieżą ciśnień dla ówczesnej podtoruńskiej wsi Mokre otwarto w 1902 roku. W skład tego kompleksu wchodziły: gazownia, hala maszyn i filtrów, budynek administracyjno - gospodarczy oraz wieża ciśnień. Po przyłączeniu wsi Mokre do Torunia w 1906 roku zakład zmieniła status z wiejskiego na miejski. Wówczas funkcję dostawcy wody pitnej dla tej części miasta przejęła stacja wodociągowa Stare Bielany przy ul. św. Józefa, zaś wodociągi na Mokrem zaopatrywały w wodę tylko dworzec kolejowy Toruń Mokre i tamtejsze zakłady przemysłowe. Ostatecznie w 1913 roku wodociągi zamknięto, a w 1921 roku władze miasta wystawił je na sprzedaż. Wieżę ciśnień wyburzono prawdopodobnie w 1944 roku, a w budynkach dawnych wodociągów znajduje się obecnie firma Ostpol Motors.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 1813).

Przypisy 

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w Toruniu
Toruń